Magné (Deux-Sèvres), municipi francès al departament de Deux-Sèvres 
 Magné (Viena), municipi francès al departament de la Viena 
 Breuil-Magné, municipi francès al departament de Charente Marítim